A Rakovec név az alábbi földrajzi nevekben szerepel:

Észak-Macedónia 
 Rakovec, Csaska község egyik települése

Horvátország 
 Rakovec község Zágráb megye,
 Rakovec (Ljubešćica), Ljubešćica község, Varasd megye,
 Rakovec Tomaševečki, Klanjec község, Krapina-Zagorje megye,

Szerbia 
 Rakovec, Beočin község,
 Rakovec, Bujanovec község,
 Rakovec, Novi Pazar község,

Szlovákia 
 Rákóc (Rakovec nad Ondavou), Nagymihályi járás, Kassai kerület,
 Rakovec bányatelep Hollópatak (Mlynky) községben, Iglói járás, Kassai kerület,

Szlovénia 
 Rakovec, Brežice község,
 Rakovec, Grobelno község,
 Rakovec, Kapele község,
 Rakovec, Metlika község,
 Rakovec, Šmarje pri Jelšah község,

Ukrajna 
 Nagyrákóc (Великий Раковець), Ilosvai járás, Kárpátalja